GZA est un nom qui peut désigner :
 GZA (1966-), un rappeur et auteur-compositeur américain.

GZA est un sigle qui peut désigner :
 , l'ancien nom de , une organisation environnementale juive basée à New York ;
 , la région métropolitaine de Zurich ;
 GZA, une entreprise soviétique fondée en 1949.

GZA est un code qui peut désigner :
 Aéroport international Yasser Arafat, un aéroport international situé dans la bande de Gaza, en Palestine, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports